Ritgen ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Ritgen (1820–1879), deutscher Generalmajor
 Ferdinand von Ritgen (1787–1867), deutscher Medizinprofessor, Gynäkologe und Begründer einer Geburtshelferschule
 Gerd Ritgen (1910–1998), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Bundestags
 Hugo von Ritgen (1811–1889), deutscher Architekt
 Udo Ritgen (1916–2010), deutscher General und Rechtsanwalt
 Ulrich von Ritgen (1894–1969), deutscher Offizier und Beteiligter an der Ermordung Karl Liebknechts